Ильмарэ:
 Ильмарэ (фантастический персонаж) — одна из помощниц (майар) Варды
 Ильмарэ (спутник) — спутник транснептунового объекта (174567) Варда